Апатани (народ)
 Апатани (язык) — язык народа Апатани